Maieta är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Maieta ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Maieta